Диорама «Битва за Днепр» — диорама в Днепре, открытая в 1975 году к 30-летию Победы народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Полное название: диорама «Битва за Днепр в районе сел Войсковое-Вовниги в 1943 г.». Самая большая диорама на Украине, вторая по площади в Европе (после белгородской диорамы «Курская битва») и одна из крупнейших в мире. Является центром большого мемориального комплекса, посвященного героям и событиям Великой Отечественной войны. Расположена по адресу: проспект К. Маркса, 16.

Это произведение создано мастерами батальной живописи Студии военных художников имени М. Б. Грекова, заслуженными художниками РСФСР Н. Я. Бутом и Н. В. Овечкиным. Цельнотканое полотно, вытканное на Пензенской ткацкой фабрике «Красный Октябрь», площадью 840 м² (14×60 м) размещено в специальном здании, построенном по проекту архитектора В. А. Зуева. Общая площадь здания 1340 м². Площадь зала диорамы — 900 м².

Широкий радиус обзора (до 230°, обычно угол обзора диорам от 150° до 180°), глубокий предметный план, состоящий из объемных макетов оборонительных сооружений, подлинных предметов — оружия, переправочных средств и других военных атрибутов, специальное освещение и звуковое оформление диорамного зала создают у зрителей эффект непосредственного присутствия на месте событий.

Для воссоздания общей картины и отдельных эпизодов героического сражения были изучены документы участников форсирования Днепра, их воспоминания, письма, приказы и сводки времен Великой Отечественной войны.

На открытой площадке возле здания диорамы расположена постоянная экспозиция советской военной техники времен войны. Здесь выставлены танки Т-70 и Т-34-85, 37-мм и 85-мм зенитные пушки, 122-мм гаубица М-30, 57-мм пушка ЗИС-2, 100-мм пушка БС-3, установка реактивной артиллерии БМ-13 послевоенного образца на шасси ЗИЛ-157. Здесь же находится французская гаубица «Шнейдер» времен Первой мировой войны. Ранее рядом с площадкой был выставлен также истребитель МиГ-17, потом его место заняла пусковая установка ЗРК С-125.

Научный консультант диорамы — В. С. Прокудо. Военный консультант диорамы — генерал-майор в отставке И. Ф. Литвиненко.

В настоящее время Диорама работает также как выставочный центр.

Примечания

Ссылки 
 Диорама «Битва за Днепр»
 Так рождалась диорама (Воспоминания В. С. Прокудо)
 Сюжет диорамы «Битва за Днепр»
 Выставка боевой техники возле диорамы
 Герои форсирования р. Днепр в районе сел Войсковое-Вовниги
 Здания музея и диорамы на спутниковом снимке (в центре)
 Ночная экскурсия-спектакль по диораме «Однажды мы будем солдатами»
 Диорама встретила своего 10-миллионного посетителя!

Памятники Великой Отечественной войны на Украине
Музеи Днепра
Архитектура Днепра
Диорамы
Музеи Великой Отечественной войны